Katona Ágnes
 Katona Ágnes (1931–2019) zongoraművész
 Katona Ágnes (1954–) színésznő, tévés műsorvezető
 Katona Ágnes (1958–) műfordító
 Katona Ágnes (1982–) zenepedagógus, született Budapest, munkahelye Hollandia
 Katona Ágnes (?–) zongoraművész született Csákányháza, Szlovákia, munkahelye Kulturplatform Internationale Donauphilharmoinie, Ausztria

hasonló nevűek
 T. Katona Ágnes (1959) színésznő, szerkesztő, riporter, műsorvezető